Li Jingjing (née en 1985), kayakiste chinoise
Li Jingjing (née en 1994), rameuse d'aviron chinoise